Номенклатура R-S () — система означення конфігурації хіральних сполук (запропонована Каном, Інгольдом и Прелогом), що опирається на правилі послідовності, яке визначає старшинство замісників при хіральному атомi, розташовуючи їх у порядкові зменшення атомних номерів (a>b>c>d). Якщо при цьому молекулу розташувати так, щоб наймолодша група була віддалена від спостерігача, то порядок решти замісників визначить конфігурацію: вона буде R (від латинського  — правий), якщо старшинство замісників падає за годинниковоюстрілкою, та — S (від латинського  — лівий), якщо проти. Символи Ri S за правилами послідовності беруться в дужки(іноді, зокрема в російській літературі, задля простоти їх не використовують) i ставляться перед найменням сполуки, якщо кілька хіральних центрів — разом з відповідними локантами, які не розділяються ні дефісом, нi пробілом, пр., (1R,3S)-1-бромо-3-хлороциклогексан.

Див. також 
 Номенклатура ІЮПАК
 Номенклатура Ганча — Відмана

Література 
 
Хімічна номенклатура

Хімічна термінологія
Номенклатура органічних сполук